Wilcza Wólka ist ein polnischer Ortsname:
 Wilcza Wólka (Srokowo) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Friedrichsberg, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Wilcza Wólka (Prażmów) im Powiat Piaseczyński, Woiwodschaft Masowien